św. Dawid z Menevii (VI w.-ok. 589-601) – biskup
 św. Dawid Lewis (1617-1679) – walijski jezuita, męczennik
 św. Dawid Galván Bermúdez (1881-1915) – meksykański ksiądz, męczennik
 św. Dawid Uribe Velasco (1889-1927) – meksykański ksiądz, męczennik
 św. Dawid Roldán Lara (1907-1926) – meksykański męczennik

Zobacz też: Błogosławiony Dawid